Dit is de wereldranglijst van maart 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 maart 2000.

Mannen 03